Bäuerle ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Bäuerle (1786–1859), österreichischer Schriftsteller und Begründer der Wiener Theaterzeitung
 Dieter Bäuerle (* 1940), deutsch-österreichischer Physiker und Hochschullehrer
 Georg Fidel Bäuerle (1775–1847), deutscher Verwaltungsjurist
 Gustav Bäuerle (Pseudonym Maler Pflug; 1909–2003), deutscher Maler und Architekt
 Helmut Bäuerle (1944–2004), Politiker

 Jürgen Bäuerle (* 1954), deutscher Politiker
 Matthias Bäuerle (* 1984), Geburtsname von Matthias Löwenstein, deutscher Grafiker und Illustrator
 Pascal Bäuerle (* 1999), deutscher Volleyballspieler
 Peter Bäuerle (* 1956), deutscher Chemiker
 Theodor Bäuerle (1882–1956), deutscher Pädagoge, Verwaltungsbeamter und Politiker
 Willi Bäuerle (1926–1996), deutscher Politiker, MdB
 Werner Bäuerle (* 1958), deutscher Architekt und Hochschullehrer
 Wolfgang Bäuerle (1926–1982), deutscher Sozialpädagoge

Bäuerle bezeichnet
 einen Ortsteil von Ottobeuren, siehe Bäuerle (Ottobeuren)
 Tobias Bäuerle & Söhne, Uhrenhersteller in St. Georgen im Schwarzwald

Siehe auch:
 Bäuerchen
 Bäuerlein
 Bäurle
 Beuerle
 Beurle
 Beyerle
 Beyerl
 Bürle